Schild, apellido, puede referirse a dos esquiadoras austriacas, nacidas ambas en 1981:

  Marlies Schild, nacida en mayo, ganó tres medallas olímpicas; o
  Martina Schild, nacida en octubre, ganó una medalla olímpica.